Unorthodox – album del 1992 degli Edge of Sanity
Unorthodox – album del 2011 di Snow Tha Product
Unorthodox – miniserie televisiva del 2020